Édison León Celi, conocido por su nombre artístico de Edhisson, es un cantautor ecuatoriano.

Referencias

Cantautores de Ecuador